Francis Charteris kan syfta på:

* Francis Charteris (1672–1732), skotsk militär
 Francis Charteris, 7:e earl av Wemyss (1723–1808), skotsk ädling 
 Francis Charteris, lord Elcho (1749–1808), skotsk politiker
 Francis Charteris, 9:e earl av Wemyss (1796–1883), skotsk ädling
 Francis Charteris, 10:e earl av Wemyss (1818–1914), skotsk politiker